Cellérier ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Cellérier (1890–1966), Schweizer evangelischer Geistlicher
 Jacob-Elisée Cellérier (1785–1862), Schweizer evangelischer Geistlicher und Hochschullehrer
 Jean-Isaac-Samuel Cellérier (1753–1844), Schweizer evangelischer Geistlicher